Het verschijnsel "hall of fame"
Hall of Fame (single), een single van de Ierse band The Script en de Amerikaanse zanger will.i.am
Hall of Fame van het Italiaans voetbal
Sports Hall of Fame Suriname, sportmuseum in Paramaribo, Suriname
WWE Hall of Fame, van het World Wrestling Entertainment
Rock and Roll Hall of Fame, een museum in de Amerikaanse stad Cleveland
Hall of Fame Golf Classic, een jaarlijks golftoernooi in de Verenigde Staten
National Baseball Hall of Fame, een Amerikaanse 'hall of fame' en museum voor de honkbalwereld
 Naismith Memorial Basket Ball Hall of Fame, een Amerikaans museum voor de basketballwereld.
Hall of Fame (Big Sean), een album van Big Sean

Zie ook 
:Categorie:Hall of fame